Een kievit is een weidevogel uit de familie plevieren (Charadriidae). Andere soorten uit het geslacht Vanellus zijn onder meer de:

 Cayenne-kievit
 Chileense kievit
 Indische kievit
 Langteenkievit
 Maskerkievit
 Sporenkievit
 Steppekievit
 Witstaartkievit
( In totaal meer dan 20 soorten kieviten)

Daarnaast kan de term kievit of kieviet betrekking hebben op:

Geografische locaties
 De Kieviet, een wijk in Wassenaar
 De Kievit, een wijk in Tilburg
 Kievitwijk, een wijk in Antwerpen

Molens en fabrieken
 De Kievit, een korenmolen in het Groninger dorp Grijpskerk
 De Kievit, een poldermolen in het Friese dorp Menaldum
 De Kievit, een voormalige zuivelfabriek bij het Groninger dorp Grijpskerk

Personen met de achternaam Kievit, Kieviet of Kiviet
 Aren Kievit (1882-1955), Nederlands politicus en vakbondsbestuurder
 Cornelis Johannes Kieviet (1858-1931), Nederlands schrijver van jeugdboeken
 Hans Kiviet (1947 - 2004), sportverslaggever
 Johan Kievit (1627-1692), Nederlands regent
 Kees Kievit (1931), Nederlands zwemmer

Sportverenigingen
 De Kieviten, omnisportclub in Wassenaar
 Golfclub de Kieviten, golfclub in Wassenaar
 VV De Kieviten voetbalclub in Voorthuizen

Zie ook 
 Kieviten en plevieren (familie)
 Vanellus (geslacht)
 Kievitsboon, een soort boon met een gevlekt uiterlijk
 Kiewit

 Auberge De Kieviet, een restaurant in Wassenaar